El topónimo Municipio de Reno puede referirse a:

 Municipio de Reno (condado de Iosco, Míchigan).
 Municipio de Reno (condado de Leavenworth, Kansas).
 Municipio de Reno (condado de Pope, Minnesota).
 Municipio de Reno (condado de Reno, Kansas).